Ivan Penić (svećenik)
Ivan Penić (ministar)